Saint-Pierre-du-Mont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy
 Saint-Pierre-du-Mont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre
 Saint-Pierre-du-Mont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados